Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio plurinominale – risultati relativi alla Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio plurinominale – risultati relativi al Senato della Repubblica